Кабувердья́ну (кабо-вердиану, кабо-вердианский креол; самоназвание — kriolu, kriol, cabuverdiánu) — креольский язык на португальской основе, родной язык населения Кабо-Верде. Число говорящих — около 934 тыс. чел.

Язык происходит от португальского, но много слов заимствовано из языка мандинка и других африканских языков..

59 % лексического сходства с языком креолов Гвинейского залива.

С момента обретения государством независимости в 1975 году население предпочло креольский язык португальскому. С 1975 года — национальный язык.

Письменность 
Алфавит на латинской основе, в официальных документах носит название ALUPEC — Alfabeto Unificado para a Escrita do Caboverdiano (унифицированный алфавит для записи кабувердьяну). Утверждён в 1998 году и включает следующих буквы: A a, B b, D d, Dj dj, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, Lh lh, M m, N n, Nh nh, Ñ ñ, O o, P p, R r, S s, T t, Tx tx, U u, V v, X x, Z z.

Синтаксис

Структура предложения 
В основном используется конструкция SVO, пример: Êl tâ cumê pêxi. — Он ест рыбу.

Одна из особенностей кабувердьяну — использование двойных и даже тройных отрицаний.

Сведения о диалектах 
В кабувердьяну выделяют два диалекта — барлавенту (острова Санту-Антан, Сан-Висенте, Сан-Николау, Сал, Боавишта) и сотавенту (острова Сантьягу, Маю, Фогу (остров), и Брава).

Диалекты Кабувердьяну

Примечания

См. также 

 Контактные языки на португальской основе

Языки Кабо-Верде
Контактные языки на португальской основе
Контактные языки Африки
Креольские языки